El término Raión de Krasnogvardéiskoye puede referirse a:

Rusia 

 Raión de Krasnogvardéiskoye (Adiguesia), distrito de la república de Adiguesia, en Rusia.
 Raión de Krasnogvardéiskoye (Bélgorod), distrito del óblast de Bélgorod, en Rusia.
 Raión de Krasnogvardéiskoye (Moscú), distrito de la ciudad de Moscú, en Rusia.
 Raión de Krasnogvardéiskoye (San Petersburgo), distrito de la ciudad de San Petersburgo, en Rusia.
 Raión de Krasnogvardéiskoye (Stávropol), distrito del krai de Stávropol, en Rusia.
 Raión de Krasnogvardéiskoye (Oremburgo), distrito del óblast de Oremburgo, en Rusia.

Ucrania 

 Raión de Krasnogvardéiskoye (Crimea), distrito de la República Autónoma de Crimea, en Ucrania.
 Raión de Krasnogvardéiskoye (Makiivka), distrito de la ciudad de Makiivka, en Ucrania.